Лари́са Леони́довна Пе́трик () — известная советская гимнастка, воспитанница витебской гимнастической школы Викентия Дмитриева. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Выступала за витебскую команду «Динамо».

Достижения 
 Чемпионка Олимпийских игр в командном первенстве (1968) и в вольных упражнениях (1968), бронзовый призёр в упражнениях на бревне (1968)
 Чемпионка мира в командном первенстве (1970), серебряный призёр в командном первенстве (1966), бронзовый призёр в упражнениях на бревне (1966, 1970)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы в упражнениях на бревне (1965)
 Абсолютная чемпионка СССР (1964).
 Чемпионка СССР в упражнениях на бревне (1966), серебряный призёр в многоборье (1966, 1967, 1969), Кубка СССР в многоборье (1966), чемпионата СССР в опорных прыжках (1968), в упражнениях на бревне (1966, 1967, 1970) и в вольных упражнениях (1968), бронзовый призёр в многоборье (1968), в упражнениях на бревне (1968) и в вольных упражнениях (1966).

После Олимпиады переехала в Москву, вышла замуж за известного гимнаста Виктора Клименко и продолжала покорять зрителей своими задорными вольными мини-спектаклями. Первый успех к ней пришёл вместе со стрельниковской «Холопкой». Второй успех ей принесла «Цыганочка».

После завершения спортивной карьеры 
Из спорта ушла в 1971 году. Практически сразу после завершения карьеры была приглашена работать на эстраде. Известный режиссёр Сергей Андреевич Каштелян создал для неё оригинальный гимнастический снаряд. Это была пародия бревна, поднятого на 2-метровую высоту. Из зала оно смотрелось как дикая полоска стали, создавали это сооружение почти год. За это время подготовила спортивно-акробатический танец на музыку Бизе «Кармен». Идея номера заключалась в том, что Кармен, её жизнь и любовь — всегда находятся на лезвии бритвы, это был действительно красивый и уникальный номер. Выступала в составе Московского мюзик-холла в Польше, Болгарии, ГДР, Прибалтике, Ленинграде. Участвовала в концертах в Большом зале «Россия» в Москве. После рождения ребёнка прекратила выступления и стала работать в спортивной редакции Гостелерадиокомпании СССР — комментировала соревнования гимнастов. Одновременно училась в МГУ на журфаке.

В конце 1992 года по приглашению знакомых немцев уехала с мужем работать в гимнастическом клубе Германии.

В настоящее время вместе с мужем, олимпийским чемпионом 1972 года в упражнении на коне Виктором Клименко, сыном Владимиром (успешным гимнастом), сыном Виктором (балетным танцовщиком) и его семьёй живёт в городе Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц.

Образование 
 Педагогический институт физической культуры
 Московский государственный университет

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1968 года
Артисты Московского мюзик-холла